JICST ist die Abkürzung für:
 Japan Information Center for Science and Technology, jetzt Japan Science and Technology Agency 

Siehe auch:
 JICST-E, bibliographische Datenbank

JICST